est un mot anglais signifiant souple et pouvant faire allusion à plusieurs objets :

 Floppy, une variété de bonbons de la marque Haribo.
 Floppy disk, désignation anglaise et reprise en français dans le vocabulaire informatique pour désigner une disquette.
Floppy , sur un tournage un floppy désigne un drapeau en tissu noir qui se déplie pour doubler la surface.